Esta é uma lista de PIB nominal municipal do Brasil, que apresenta os municípios brasileiros ordenados de acordo com o produto interno bruto nominal a preços correntes em 2020. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos dez municípios com maior PIB, quatro estão localizados no estado de São Paulo. Dos cem primeiros, 36 estão localizados no estado de São Paulo.

Listagem 

Abaixo segue a listagem completa dos municípios do Brasil por PIB, com base nos dados de 2020, divulgados pelo IBGE em 2022.

Ver também 

 Lista de capitais do Brasil por PIB
 Lista de municípios do Brasil por PIB per capita
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário
 Lista de cidades do continente americano por PIB
 Lista de unidades federativas do Brasil por PIB
 Lista de unidades federativas do Brasil por PIB per capita
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação